Berlinianche är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Berlinianche ingår i familjen Apodanthaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gurkordningen
Berlinianche